Jean-Pierre Garnier (1940-), sociologue et urbaniste français ;
 Jean-Pierre Garnier (1944-), metteur en scène et professeur d'art dramatique français ;
 Jean-Pierre Garnier (1947-), pharmacologue et dirigeant d'entreprise français.